Chilcot ist der Familienname folgender Personen:

 John Chilcot (* 1939), pensionierter Regierungsbeamter (er ist Vorsitzender der britischen Untersuchungskommission, welche die Rolle des Landes im Irakkrieg untersucht), siehe Chilcot-Bericht 

 Thomas Chilcot (1707–1766), englischer Komponist

en:Chilcot